
Poséidon est, dans la mythologie grecque, le dieu des mers et des océans (appelé Neptune par les Romains), il a inspiré :

Science & Technique 
 TOPEX/Poséidon, est le nom d'un satellite d'observation des océans 
 En aéronautique, le P-8 Poseidon est le nom d'un avion de patrouille maritime
Poséidon est le nom de multiples bateaux et sous-marins :
 le sous-marin grec Poséidon S-116
 Le paquebot du film L'Aventure du Poséidon
 Le UGM-73 Poseidon est le nom d'un missile balistique de l'US Navy
 Status-6 Poseidon, torpille nucléaire russe en développement en 2021
 Poséidon est un système automatique d'aide à la prévention des noyades en piscine publique
 Poseidon Diving System est le nom d'une marque suédoise d'équipement de plongée sous-marine 
 Poseidon est le nom d'une attraction de type montagnes russes aquatiques située dans le parc d'attractions Europa-Park 
 Poseidon for UML est le nom d'un logiciel de diagramme UML, comme Dia
 La Posidonie de Méditerranée (Posidonia oceanica), une algue envahissante
Le Sauroposéidon est un dinosaure dont le nom signifie lézard Poséidon

Toponymes 

 Poséidion (ou Potidaion) est aussi le nom antique de la ville de Pigadia sur l'île grecque de Karpathos, située entre la Crète et Rhodes
Le Temple d'Hélice en Achaïe

 Site archéologique de Paestum en Campanie, dont le nom antique fut Poséidonia (Ποσειδωνία)

Art et culture 
 Le Poséidon de l'Artémision est une célèbre statue grecque en bronze conservée au musée national archéologique d'Athènes

Films 
 Poséidon est le nom ou partie du nom de plusieurs films :
 L'Aventure du Poséidon, film de 1972 réalisé par Ronald Neame et Irwin Allen
 Le Dernier Secret du Poseidon, film de 1979 réalisé par Irwin Allen, suite de L'Aventure du Poséidon
 L'Aventure du Poséidon, téléfilm de 2005 réalisé par John Putch, remake de L'Aventure du Poséidon
 Poséidon, film de 2006 réalisé par Wolfgang Petersen, remake de L'Aventure du Poséidon

Jeux vidéo 
Poséidon, jeu vidéo de Coktel Vision sorti en 1985
  est le nom d'une extension pour le jeu vidéo de gestion Le Maître de l'Olympe : Zeus

Musique 
 Poseidon est le titre du quatrième album du groupe de metal marseillais Dagoba

Littérature 
 Le Poséidon est un paquebot fictif, où se déroule un roman de Paul Gallico de 1969 et qui est apparu dans quatre adaptations au cinéma
La série Percy Jackson de Rick Riordan
Le Sceptre de Poséidon de Géraldine Cabon

Mangas et animations 
 Dans les Chevaliers du Zodiaque, un chapitre (plusieurs tomes) est nommé Poséidon, où l'un des personnages est le dieu
 Dans One Piece, l'une des trois armes antiques se nomme Poséidon.

Voir aussi 

Homonymie de titre